Манка:
 Манка — пшеничная крупа мелкого помола.
 Манка — стадия жизненного цикла некоторых высших раков из надотряда Peracarida.
 Манка — распространённое среди аквариумистов название ихтиофтириоза.

Топоним 
 Манка — река в Ярославской области.